Полфранка может означать:
 Полфранка (Франция)
 Полфранка (Швейцария)

См. также